Квинт Ниний Хаста (Quintus Ninnius Hasta) е име на римските политици:

 Квинт Ниний Хаста, суфектконсул 88 г.
 Квинт Ниний Хаста (консул 114 г.)